Die Thailand Masters 2017 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. Februar 2017 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
  Huang Yuxiang (3. Runde)
  Tommy Sugiarto (Champion)
  Jonatan Christie (2. Runde)
  Qiao Bin (zurückgezogen)
  Sony Dwi Kuncoro (zurückgezogen)
  Hsu Jen-hao (3. Runde)
  Sameer Verma (1. Runde)
  Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)
  Anthony Ginting (Halbfinale)
  Sourabh Varma (1. Runde)
  Daren Liew (zurückgezogen)
  Zhao Junpeng (Viertelfinale)
  Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
  Khosit Phetpradab (Viertelfinale)
  Firman Abdul Kholik (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Busanan Ongbumrungpan (Champion)
  Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
  Chen Yufei (Halbfinale)
  Aya Ohori (Finale)
  Liang Xiaoyu (Viertelfinale)
  Sonia Cheah Su Ya (Viertelfinale)
  Pornpawee Chochuwong (2. Runde)
  Chen Xiaoxin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (zurückgezogen)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
  Ketlen Kittinupong / Dechapol Puavaranukroh (Halbfinale)
  Hoon Thien How / Teo Kok Siang (2. Runde)
  Hendra Setiawan /  Tan Boon Heong (2. Runde)
  Huang Kaixiang / Wang Yilu (Champion)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (2. Runde)
  Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Champion)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
  Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (Viertelfinale)
  Huang Dongping / Li Yinhui (Halbfinale)
  Greysia Polii / Rosyita Eka Putri Sari  (Halbfinale)
  Tiara Rosalia Nuraidah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
  Della Destiara Haris / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Bodin Isara / Savitree Amitrapai (zurückgezogen)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
  Terry Hee / Tan Wei Han (Halbfinale)
  Zhang Nan / Li Yinhui (Champion)
  Tontowi Ahmad / Gloria Emanuelle Widjaja (zurückgezogen)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (Halbfinale)
  Nipitphon Puangpuapech / Jongkolphan Kititharakul (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2017